Алишия Рио (, 16 февраля 1971, Мехико, Мексика — 17 января 2022) — мексиканская порноактриса. Член зала славы AVN c 2004 года.

Биография 
Родилась 16 февраля 1971 года в Мехико.

Начала карьеру в фильмах для взрослых в 1990 году и закончила в 1998 году. Согласно IAFD, снялась в 300 фильмах.

Дважды получила премию FOXE. Кроме того, является членом Зала славы AVN с 2004 года, а в 2005 году получила награду за работу своей жизни от коалиции «Свободная речь» (), американской организации, выступающей против государственной цензуры.

Награды 
 1995 премия FOXE — выбор фанатов
 1996 премия FOXE — выбор фанатов
 2004 включена в Зал славы AVN
 2005 Free Speech Coalition

Фильмография 

 Bubble Butts 8 (1992)
 Burning Desire (1992)
 Buttsizer 2 (1992)
 Checkmate (1992)
 Close Quarters (1992)
 Coming Clean (1992)
 D.P. Man 2 (1992)
 Dear Bridgette (1992)
 Dirty Thoughts (II) (1992)
 Do The White Thing (1992)
 Dorm Girls (1992)
 Double D Dykes 5 (1992)
 Enema 9 (1992)
 Erotica (1992)
 Fast Track (1992)
 Gang Bang Fury 1 (1992)
 Gerein' Up (1992)
 Girlz n the Hood 2 (1992)
 Heel's Angels (1992)
 Hills Have Thighs (1992)
 Hits And Misess (1992)
 Hot Tight Asses (1992)
 In Loving Color 1 (1992)
 In Loving Color 2 (1992)
 In Loving Color 3 (1992)
 In Your Face 1 (1992)
 Inside Job (1992)
 Just a Gigolo (1992)
 Latin Lust (1992)
 League Of Their Moans (1992)
 Lez Go Crazy (1992)
 Loads of Fun 3 (1992)
 Love Hurts (1992)
 Memories (1992)
 Midnight Confessions (1992)
 More Dirty Debutantes 12 (1992)
 Mr. Peepers' Amateur Home Videos 50: All That Clitters (1992)
 Naked Edge (1992)
 Neighborhood Watch 21 (1992)
 Never Never Land (1992)
 Night Creatures (1992)
 Oreo A Go-go (1992)
 Patriot Dames (1992)
 Poor Little Rich Girl (1992)
 Private Dancer (1992)
 Pussy Called Wanda (1992)
 Pussy To Die For (1992)
 Raunchy Ron Presents America's Dirtiest Home Videos 7 (1992)
 Raunchy Ron Presents America's Dirtiest Home Videos 8 (1992)
 Romantic Exchanges (1992)
 Satisfaction (1992)
 See Thru (1992)
 Sex Bandits (1992)
 Sex Trek 3 (1992)
 Sexual Olympics 2 (1992)
 Seymore Butts in the Love Shack (1992)
 Shaver Among Us (1992)
 Shipwrecked (1992)
 Sorority Sex Kittens 2 (1992)
 Spanish Fly (1992)
 Summer Games (1992)
 Supermarket Babes in Heat (1992)
 Surfer Girl (1992)
 Sweet Alicia Rio (1992)
 Tails To Remember (1992)
 Thinking Of You (1992)
 Tiffany Mynx Affair (1992)
 Toppers 2 (1992)
 Tori Welles Goes Behind the Scenes (1992)
 Twin Freaks (1992)
 Unfaithful Entry (1992)
 Voyeur Video (1992)
 Wanderlust (1992)
 Waterbabies 2 (1992)
 Weekend With Alicia Rio And Sheila Stone (1992)
 White Men Can Hump (1992)
 Women Of Influence (1992)
 X-TV (1992)
 Adult Video Nudes (1993)
 Almost Home Alone (1993)
 Anal Diary of Misty Rain (1993)
 Anal European Vacation (1993)
 Anal Romance (1993)
 Anal Vision 11 (1993)
 Bazooka County 5 (1993)
 Bikini Beach (1993)
 Bikini Beach 2 (1993)
 Bimbonese 101 (1993)
 Bitches (1993)
 Black Men Can Hump (1993)
 Bruise Control (1993)
 Buttslammers 3 (1993)
 Caught And Bound (1993)
 Chug-a-lug Girls (1993)
 Deep Inside Kelly O'Dell (1993)
 Dial N for Nikki (1993)
 Dick and Jane Go to Hollywood 1 (1993)
 Dickin Around (1993)
 Dragon Lady 4 (1993)
 Everybody's Playmate (1993)
 Foreign Affairs (1993)
 Bruise Control (1993)
 Buttslammers 3 (1993)
 Caught And Bound (1993)
 Chug-a-lug Girls (1993)
 Deep Inside Kelly O'Dell (1993)
 Dial N for Nikki (1993)
 Dick and Jane Go to Hollywood 1 (1993)
 Dickin Around (1993)
 Dragon Lady 4 (1993)
 Everybody's Playmate (1993)
 Foreign Affairs (1993)
 Full Throttle Girls 1 (1993)
 Girls' Club (1993)
 Guttman's Hollywood Vacation (1993)
 Hangin' Out (1993)
 Hollywood Scandal (1993)
 Hungry (1993)
 Hungry 2: Night Feast (1993)
 Inferno 2 (1993)
 Kittens 4 (1993)
 La Princesa Anal (1993)
 Lacy's Hot Anal Summer (1993)
 Last Good Sex (1993)
 Leg Ends 8 (1993)
 Love Doctor (1993)
 Love Potion (1993)
 Lovebone Invasion (1993)
 M Series 13 (1993)
 M Series 8 (1993)
 Maliboobies (1993)
 Maneaters 105 (1993)
 Marked 2 (1993)
 Mindshadows 1 (1993)
 Mindshadows 2 (1993)
 Murphie's Brown (1993)
 My Cousin Ginny (1993)
 My Favorite Rear (1993)
 My Secret Lover (1993)
 Naked Pen (1993)
 Naked Truth 1 (1993)
 Naked Truth 2 (1993)
 Nasty Cracks (1993)
 Night And Day 1 (1993)
 Night of the Coyote (1993)
 No Fly Zone (1993)
 Nookie Cookies (1993)
 Nookie of the Year (1993)
 Nympho Zombie Coeds (1993)
 Oreo A Go-go 2 (1993)
 Paul Norman's Nastiest: Orgies (1993)
 Poor Little Rich Girl 2 (1993)
 Power and the Passion (1993)
 Proposta oscena (1993)
 Pussy Galore (1993)
 Pussyman 3 (1993)
 Pussyman 4 (1993)
 Read My Lips No More Bush (1993)
 Real In Windows (1993)
 Reflections Of Rio (1993)
 Sean Michaels' On The Road 1 (1993)
 Seduced (1993)
 Serpent's Dream (1993)
 Sex Heist (1993)
 Sneak A Peek (1993)
 Sodomania 3 (1993)
 Spanking 8 (1993)
 Stand-in Studs (new) (1993)
 Steam (1993)
 Tickled Pink (1993)
 Tickling 6 (1993)
 Trashy Ladies (1993)
 Wad Gobblers 4 (1993)
 Whorelock (1993)
 Willing Women (1993)
 Within And Without You (1993)
 Assy Sassy (1994)
 Attack of the 50' Hooker (1994)
 Barrio Babes (1994)
 Best of Spanking 2 (1994)
 Big-titted Tarts (1994)
 Bikini Beach 3 (1994)
 Blue Bayou (1994)
 Bun Busters 12 (1994)
 Bustin' Out My Best (1994)
 Butt Naked 2 (1994)
 Butt Sisters Do Las Vegas (1994)
 Club Anal 2 (1994)
 Dirty Doc's Butt Bangers 1 (1994)
 Dirty Doc's Lesbi' Friends 11 (1994)
 Dirty Doc's Lesbi' Friends 14 (1994)
 Dirty Doc's Lesbi' Friends 8 (1994)
 Dirty Looks (1994)
 Erotique Optique (1994)
 Frathouse Sexcapades (1994)
 Freak Club (1994)
 Hispanic Hooter Ho-down (1994)
 Hookers Of Hollywood (1994)
 Junkyard Dykes 2 (1994)
 Kym Wilde's On The Edge 12 (1994)
 Lesbian Bitches (1994)
 Lesbian Castle (1994)
 Let's Party (1994)
 Live Sex (1994)
 Love Me Love My Butt (1994)
 Mindsex (1994)
 My Analist Sister (1994)
 Pajama Party X 1 (1994)
 Pornomania 4 (1994)
 Public Places 1 (1994)
 Pussyman 5 (1994)
 Pussyman 6 (1994)
 Pussywoman 1 (1994)
 Show Business (1994)
 Ski Bunnies 1 (1994)
 Ski Bunnies 2 (1994)
 Skid Row (1994)
 Slippery When Wet (1994)
 So You Wanna Be In The Movies (1994)
 Spa (1994)
 Taxi Girls 3 (1994)
 Taxi Girls 4 (1994)
 Under The Pink (1994)
 Wad Gobblers 13 (1994)
 Wet in the Saddle (1994)
 Bachelorette Party 2 (1995)
 Borderline (1995)
 Cum And Get Me (1995)
 Dream Team (1995)
 Erotic Artist (1995)
 Fantasies Of Alicia (1995)
 No Man's Land 11 (1995)
 Overtime 4: Oral Hijinx (1995)
 Overtime: Dyke Overflow 3 (1995)
 Overtime: More Oral Hijinx (1995)
 Pajama Party X 2 (1995)
 Party Girl (1995)
 Pussyman 11 (1995)
 Risque Burlesque (1995)
 Sodomania and Then Some: A Compendium (1995)
 Takin' It To The Limit 4 (1995)
 Wild and Wicked 6 (1995)
 Adult Video News Awards 1996 (1996)
 Ass Openers 1 (1996)
 Best Gang Bangs (1996)
 Bi Bitches in Heat (1996)
 Cellar Dweller (1996)
 Chronicles Of Pain 2 (1996)
 Dirty Darlings 2 (1996)
 Falling Stars (1996)
 Future Doms (1996)
 Girls Loving Girls (1996)
 Lovin' Spoonfuls 8: More Best of Dirty Debutantes (1996)
 Nasty Behavior (1996)
 Pristine (1996)
 Rainwoman 9 (1996)
 Sensations (1996)
 Sole Search (1996)
 Strike 3 (1996)
 Submission Of Alicia Rio (1996)
 Sweet Cheerleaders Spanked (1996)
 Two's Company Three's An Orgy (1996)
 Waterworld 2: The Enema Club (1996)
 Best of Male Domination 24: Masters of Punishment (1997)
 Bloopers 2 (1997)
 Centerfolds (1997)
 Club Lez (1997)
 Dangerous Delights (1997)
 Dirty Bob's Xcellent Adventures 35 (1997)
 Dreamers (1997)
 Latin Video Magazine (1997)
 Latin Video Magazine 2 (1997)
 Max World 7: Tube Steak Boogie (1997)
 Pure Romance (1997)
 Sodomania: Slop Shots 1 (1997)
 ViXXXen (1997)
 Women Loving Women (1997)
 American Dream Girls (1998)
 Dreamers 2: Awakening (1998)
 Lesbians Unleashed (1998)
 Misty Cam's Houseboat (1998)
 Sheer Delights (1998)
 Star Steps 4 (1998)
 Tickled Ladies (1998)
 Sodomania: Director's Cut Classics 1 (1999)
 Yo It's Sean Micheals (2000)
 Dawn of the Debutantes 1 (2003)
 Swedish Erotica 4Hr 16 (2003)
 Dirty Debutantes: Best Scenes 4 (2004)
 Bent Over Bitches (2005)
 Doggy Style (2005)
 Guide to Eating Out (2005)
 Muy Caliente (2005)
 Down With the Brown (2006)
 Swedish Erotica 131 (2007)
 Fuck Cuts - The 90's (2009)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Мексики
Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Legends of Erotica
Умершие от COVID-19 в США